Halen kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Halen, Belgien, ort och kommun i Flandern, Provincie Limburg,

Nederländerna 

 Haelen (ort i Nederländerna), Limburg, Gemeente Leudal,

Sverige 

 Halen, sjö, Blekinge län, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar